Karolina Amelia heska (1650-1714) –  królowa Danii i Norwegii, żona króla Chrystiana V
 Karolina Amelia (1796-1881) – królowa Danii, księżniczka szlezwicko-holsztyńska, żona króla Chrystiana VII

Zobacz też